Хиган:

 Хиган — буддийский японский праздник, отмечается ежегодно во время весеннего и осеннего равноденствия.
 Хиган — ежегодный фестиваль поклонников аниме, проводимый в Минске с 2006 года.